Bachinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Bachinger (1914–1988), österreichischer Politiker (VdU/FPÖ)
 Eduard Bachinger (1911–1993), deutscher Landwirt
 Franz Bachinger (1892–1938), österreichischer Bundespolitiker
 Johann Bachinger (1906–1993), österreichischer Entomologe
 Josef Bachinger (1880–1952), österreichischer Politiker (CSP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Matthias Bachinger (* 1987), deutscher Tennisspieler
 Michael Bachinger (1898–1985), österreichischer Landespolitiker (Niederösterreich)

Siehe auch:
 Pachinger
 Baching